Самостійна Україна (брошура) — політичний твір Миколи Міхновського, написаний у 1900.
 Самостійна Україна (1905) — часопис УНП, єдиний номер за вересень 1905 вийшов у Львові, опублікував Конституцію Міхновського.
 Самостійна Україна (радіостанція) — радіостанція УПА, мовила від жовтня 1943 до квітня 1945.
 Самостійна Україна (журнал) — орган ОУН, виходить від 1948.
 Самостійна Україна (організація) — українська молодіжна організація, діяла на початку 2000-х рр.
 Самостійна Україна (газета) - орган УРП

Багатозначні терміни